Käshof ist der Name von:

 Käshof (Mitteleschenbach), ein Ortsteil der Gemeinde Mitteleschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Käshof (Ehingen (Donau)), ein Ortsteil der Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Käshof (Gemeinde Bruckneudorf), Ortslage in der Gemeinde Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland